Koninklijke Militaire School is de naam van 3 militaire opleidingsinstituten in Nederland en België, zie onderstaande artikelen:

 Koninklijke Militaire School (België), deze is gevestigd in Brussel
 Koninklijke Militaire School (Nederland), gevestigd in Weert
 Koninklijke Militaire School Luchtmacht, gevestigd in Woensdrecht

Zie ook:
 Koninklijke Militaire Academie, gevestigd in Breda